Hayn steht für:

 Hayn (Harz), Ortsteil der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Hayn (Grammetal), Ortschaft in der Gemeinde Grammetal, Thüringen
 Hayn (Mondkrater), einen Mondkrater
 Hayn (Züschen), eine Dorfwüstung bei Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Hayn, den früheren Namen von Großenhain
 Hayn, später Hain, deutscher Ortsname für Gajnik im Powiat Kłodzki, Polen
 Gericht Hayn (oder Dreieich), Amt im Kreis Offenbach, Hessen
 Burg Hayn in Dreieich, Hessen
 Burg im Hayn bei Obertshausen, Hessen

Hayn ist der Familienname von:
 Hayn, sächsisches Adelsgeschlecht

 Adolf Wilhelm Hayn (1801–1866), deutscher Buchdrucker und Verleger 
 Albert Hayn (1801–1863), deutscher Geburtshelfer und Hochschullehrer
 Brigitte Hayn (* 1953), deutsche Politikerin (CDU)
 Elmar Hayn (* 1971), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Friedrich Hayn (1863–1928), deutscher Astronom
 Fritz Hayn (1885–1968), deutscher Kirchenmusiker und Chorleiter
 Gottfried Hayn (1762–1826), deutscher Buchdrucker 
 Hans Hayn (1896–1934), deutscher Politiker
 Henriette Maria Luise von Hayn (1724–1782), deutsche Liederdichterin
 Hugo Hayn (1843–1923), deutscher Bibliograf
 Johann Georg Hayn (1798–1875), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Matthias Joseph Hayn (1770–1839), deutscher Kaufmann
 Max Theodor Hayn (1809–1888), deutscher Kaufmann und Politiker
 Maxi Hayn (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Ragnar Hayn (* 1978), deutscher Geigenbauer
 Walter Hayn (1939–1964), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer

Siehe auch:

 Hain (Begriffsklärung)
 Heyn
 Hein
 Hine